Авланж — коммуна во Франции.
 Авланж — коммуна в Бельгии.